Знахарь — «народный» целитель, ведун.

Названия:
 В литературе
 «Знахарь» — роман Тадеуша Доленги-Мостовича (1937).
 В кинематографе